Halfway kan syfta på följande platser:

Irland 

 Halfway (ort i Irland), Munster, County Cork,

USA 

 Halfway (ort i USA, Maryland), Washington County, 
 Halfway (ort i USA, Missouri), Polk County, 
 Halfway (ort i USA, Oregon), Baker County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar